Okręty US Navy o nazwie USS "Cook":
 Pierwszy  został zwodowany w 1944.
 Drugi  został zwodowany w 1971.

Cook